Lalouret-Laffiteau ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Lalouretois bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Lalouret-Laffiteau von den vier Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Laurent, erbaut im 15. Jahrhundert

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 2, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 1341–1343.

Weblinks 

Ort in Okzitanien